A Copa do Brasil de Futebol Sub-20 de 2017 foi a 6ª edição desta competição de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aconteceu entre 5 de abril e 7 de junho de 2017. As transmissões dos jogos foram dos canais SporTV e ESPN Brasil.

A competição visa valorizar o trabalho realizado pelos clubes em suas categorias de base, colaborando para o surgimento de novos atletas para o futebol brasileiro, atendendo o escopo do Estatuto do Torcedor ao fomentar o futebol.

As equipes selecionadas para disputar a competição foram as 20 do Campeonato Brasileiro de 2016 e as 12 melhores do Campeonato Brasileiro da Série B de 2016.

O campeão desta edição foi o Atlético Mineiro, após bater o Flamengo nas finais, conquistando seu primeiro título da competição.

Participantes 

 DES: O , 11º colocado na Série B de 2016, abriu mão de sua vaga, repassando-a para a próxima equipe melhor colocada, neste caso o .

Confrontos 

Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

 a: O  foi excluído da competição pelo STJD por escalação de jogador irregular, portanto, o  passou de fase.

Final 
Jogo de ida

Jogo de volta

Artilharia

Premiação

Ver também 
 Copa do Brasil de Futebol Sub-20
 Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2017